Il existe plusieurs Collège Saint-Louis et des Instituts Saint-Louis

Le saint Louis qui a donné son nom au collège est dans certains cas saint Louis, roi de France et, dans d'autres (si de tradition jésuite), saint Louis de Gonzague.

Collège Saint-Louis peut désigner :

-College saint louis de lieusaint en seine et marne 

  Collège Saint-Louis , école d'éducation internationale à Lachine, au Québec ;
 Collège Saint-Louis, à Galle, au Sri Lanka ;
 Collège Saint-Louis, à Birkirkara, à Malte ;
 Collège Saint-Louis, à Liège, en Belgique ;
 Collège Saint-Louis, à Waremme, Province de Liège, en Belgique ;
 Collège Saint-Louis, à Saint-Louis-de-Kent, au Nouveau-Brunswick (Canada) ;
 Collège Saint-Louis, à Corsier, à Genève ;
 Collège Saint-Louis, ayant existé entre 1946 et 1972, à Edmundston, au Nouveau-Brunswick (Canada) ;
 Collège Saint-Louis-Maillet, ayant succédé au précédent et ayant existé jusqu'en 1977 ;
 Collège Saint-Louis, nom porté de 1820 à 1848 par le lycée Saint-Louis à Paris.